Роды́гин — русская фамилия.

Известные носители:
 Родыгин, Александр Иванович (1919—2012) — советский учёный.
 Родыгин, Валерий Николаевич (род. 1949) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Родыгин, Евгений Павлович (1925—2020) — советский и российский композитор.
 Родыгин, Иван Петрович (род. 1935) — советский и российский тренер по биатлону.
 Родыгин, Павел Алексеевич (1905—1933) — советский деятель сельского хозяйства, партийный деятель.
 Родыгин, Пётр Андреевич (1922—1945) — Герой Советского Союза.

 Родыгина, Алёна Владимировна (род. 1996) — российская футболистка.

См. также 
 Радугин
 Радыгин
 Родигин
 Родин